Nice People peut être le titre :

 d'un film  
 Nice People, titre original du film dramatique muet américain Des gens très bien de 1922 réalisé par William C. deMille ; 

 d'une émission télévisée  
 Nice People, émission de télévision française de télé réalité diffusée en 2003.